Municipio de Ryan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ryan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Ryan (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Ryan (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.